Hrvatska nogometna liga, službenog naziva SuperSport Hrvatska nogometna liga, uključuje 10 klubova iz Republike Hrvatske. Igra se 36 utakmica, četvero kružnim sustavom, odnosno svatko igra sa svakim 4 puta. Na kraju sezone, posljednje plasirana momčad ispada u Prvu NL, a pretposljednja (9.) momčad igra kvalifikacije za ostanak s drugoplasiranim iz Prve NL po dvostrukom kup sustavu. Prvak lige nastupa kao nositelj u 2. pretkolu Lige prvaka, drugoplasirani i trećeplasirani ulaze u UEFA Europsku ligu, kao i pobjednik kupa. Na ovo stranici je popis rekorda HNL-a.

Prvaci 
Najviše naslova prvaka: 18, GNK Dinamo Zagreb
Najviše uzastopnih naslova: 11, GNK Dinamo Zagreb (2005./06. – 2015./16.)

Pobjede 
Najviše pobjeda u prvenstvu (33 utakmice):  30, NK Dinamo Zagreb (2006./07.)
Najmanje pobjeda u prvenstvu (30 utakmica): 2, NK Varaždin (2011./12.)
Najviše domaćih pobjeda (17/18 utakmica): 17, zajednički rekord
NK Dinamo Zagreb (2006./07.)
GNK Dinamo Zagreb (2013./14.)
GNK Dinamo Zagreb (2014./15.)
HNK Rijeka (2016./17.)
Najmanje domaćih pobjeda (30/36 utakmica): 2, zajednički rekord
NK Varaždin (2011./12.)
NK Zagreb (2015./16.)
RNK Split (2016./17.)
Najviše gostujućih pobjeda (186 utakmica): 53, NK Dinamo Zagreb (2016./17.)
Najmanje gostujućih pobjeda:  0, zajednički rekord
HNK Dubrovnik (1992.)
HNK Šibenik (1992.)
NK Neretva (1994./95.)
NK Istra Pula (1994./95.)
NK Inker Zaprešić (1996./97.)
NK Slaven Belupo (1997./98.)
NK Samobor (1997./98.)
HNK Rijeka (2002./03.)
NK Varteks Varaždin (2003./04.)
NK Pula 1856 (2004./05.)
NK Zadar (2004./05.)
NK Međimurje Čakovec (2007./08.)
NK Zadar (2008./09.)
NK Varaždin (2011./12.)
NK Istra 1961 (2015./16.)
Najviše uzastopnih pobjeda: 28, NK Dinamo Zagreb (Od 14. kola sezone 2006./07. do 8. kola 2007./08.) 
Najviše uzastopnih utakmica bez pobjede: 30, NK Istra 1961 (Od 14. kola sezone 2015./16. do 7. kola 2016./17.)
Najviše uzastopnih domaćih pobjeda: 33, NK Dinamo Zagreb (Od 17. kola sezone 2005./06. do 19. kola 2007./08)
Najviše uzastopnih gostujućih pobjeda: 12, NK Dinamo Zagreb (Od 15. kola sezone 2006./07. do 8. kola 2007./08.)
Ukupno najviše pobjeda: 576, GNK Dinamo Zagreb
Ukupno najmanje pobjeda: 4, zajednički rekord
NK Neretva
NK TŠK Topolovac

Porazi 
Najviše poraza u sezoni (34 utakmice): 29, NK Radnik Velika Gorica (1993./94.)
Najmanje poraza u sezoni (36 utakmica): 0, GNK Dinamo Zagreb (2014./15.)
Najdulji niz bez poraza: 50, GNK Dinamo Zagreb (Od 36. kola sezone 2013./14. do 13. kola 2015./16.)
Najviše domaćih poraza u sezoni (17 utakmica): 14, NK Radnik Velika Gorica (1993./94.)
Ukupno najviše poraza: 306, NK Osijek
Ukupno najmanje poraza: 11, NK Lučko

Neriješeni ishodi 
Najviše neriješenih u sezoni (32 utakmice): 18, HNK Cibalia Vinkovci (2000./01.)
Najmanje neriješenih u sezoni (32 utakmice): 0, HNK Cibalia Vinkovci (1996./97.)
Ukupno najviše neriješenih: 232, HNK Rijeka
Ukupno najmanje neriješenih: 2, NK TŠK Topolovac

Utakmice 
Najviše gledatelja, pojedinačna utakmica: 50,000 NK HAŠK Građanski v. HNK Hajduk Split (na Stadionu Maksimir 15. studenog 1992.)
Najmanje gledatelja, pojedinačna utakmica: 67,  Lokomotiva v. NK Zadar (na Stadionu Maksimir 10. rujna 2011.)
Ukupno najviše odigranih utakmica: 834, HNK Rijeka
Ukupno najmanje odigranih utakmica: 30, zajednički rekord
NK Lučko
NK Orijent Rijeka
NK Neretva Metković
NK TŠK Topolovac

Bodovi 
 Najviše bodova u sezoni (33 utakmice): 92, NK Dinamo Zagreb (2006./07.)
 Najmanje bodova u sezoni (30 utakmica): 8, NK Varaždin (2011./12.)
 Najmanje bodova u sezoni (34 utakmice): 8, NK Radnik Velika Gorica (1993./94.)
 Ukupno najviše bodova: 1845, GNK Dinamo Zagreb
 Ukupno najmanje bodova: 14, NK TŠK Topolovac

Golovi 
Igrač zabio najviše golova na jednoj utakmici: 6, Marijo Dodik (na NK Slaven Belupo v. NK Varteks (2000./01.)
Najviše postignutih golova na jednoj utakmici: 11, Croatia Zagreb 10-1 NK Pazinka Pazin (1993./94)
Najveća pobjeda:  10-0 (HNK Hajduk Split - NK Radnik Velika Gorica) (1993./94.) 
Najviše postignutih golova u sezoni (34 utakmice): 98, NK Croatia Zagreb (1993./94.)
Najmanje postignutih golova u sezoni (30 utakmica): 12, RNK Split (2016./17.)
Najviše primljenih golova u sezoni: 109, NK Radnik Velika Gorica (1993./94.)
Najmanje primljenih golova u sezoni (30 utakmica): 11, GNK Dinamo Zagreb (2011./12.)
Najbolja gol razlika: +67, NK Croatia Zagreb (1996./97.)
Najgora gol razlika: -92, NK Radnik Velika Gorica (1993./94.)
Najveći postotak ukupnih golova postignutih na jednoj utakmici(22 utakmice): 50% (2/4) HNK Dubrovnik (protiv HNK Šibenika, 31. svibnja 1992.)
Najveći postotak ukupnih golova postignutih na jednoj utakmici(34 utakmice): 24,24% (8/33) HNK Šibenik (protiv NK TŠK Topoloveca,  27. travnja 2002.)
Najviše golova postignutih kod kuće (17 utakmica): 61, HNK Hajduk Split (1993./94.)
Najviše golova postignutih u gostima (17 utakmica): 39, NK Croatia Zagreb (1993./94.)
Najmanje golova postignutih kod kuće (18 utakmica): 8, RNK Split (2016./17.)
Najmanje golova postignutih u gostima (18 utakmica): 4, RNK Split (2016./17.)
Najviše golova primljenih kod kuće (17 utakmica): 42, NK Radnik Velika Gorica (1993./94.)
Najviše golova primljenih u gostima (17 utakmica): 67, NK Radnik Velika Gorica (1993./94.)
Najmanje golova primljenih kod kuće (16 utakmica): 5, HNK Hajduk Split (2002./03.)
Najmanje golova primljenih u gostima (11/15 utakmica): 5, zajednički rekord
NK Zagreb (1992.)
NK Dinamo Zagreb (2010./11.)
Najviše puta nisu primili gol u utakmici (30 utakmica): 22, NK Dinamo Zagreb (2010./11.)
Zabili pogodak u najviše utakmica u sezoni (33 utakmice): 33, NK Dinamo Zagreb (2006./07.)
Najmanji broj puta ostali čiste mreže (33 utakmice): 0, NK TŠK Topolovac (2001./02.)
Ukupno postigli najviše golova: 2108, GNK Dinamo Zagreb
Ukupno primili najviše golova:  1284, NK Osijek
Ukupno najbolja gol razlika: 1372, GNK Dinamo Zagreb
Ukupno najgora gol razlika: -418, NK Zadar

Izvori

Poveznice
 http://www.worldfootball.net/alltime_table/cro-1-hnl/
Hrvatska nogometna liga